Passy je název několika obcí ve Francii:

 Passy (Saône-et-Loire) – obec v departementu Saône-et-Loire
 Passy (Haute-Savoie) – obec v departementu Haute-Savoie
 Passy (Yonne) – obec v departementu Yonne

obce obsahující jméno Passy
 Passy-en-Valois – obec v departementu Aisne
 Passy-Grigny – obec v departementu Marne
 Passy-sur-Marne – obec v departementu Aisne
 Passy-sur-Seine – obec v departementu Seine-et-Marne

 Passy v Paříži
 Passy (Seine) – zaniklá obec, která se roku 1860 stala součástí Paříže a po níž vznikla další pojmenování:
 Obvod Passy – jiný název pro 16. obvod
 Passy (stanice metra v Paříži) – stanice metra
 Passy (hřbitov) – významný pařížský hřbitov

 Příjmení
Passy je rovněž příjmení francouzské rodiny, z níž pocházelo několik politiků. Nejvýznamnějším byl:
 Frédéric Passy (1822-1912) – nositel Nobelovy ceny míru